Хімі́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Хімічна вулиця — вулиця у Львові
 Хімічна вулиця — вулиця у Кременчуку

Див. також 
 Вулиця Хіміків (Івано-Франківськ)

Вулиці